Бандінеллі — італійське прізвище.

Персоналії 

 Бандінеллі Роберто — фундатор палацу Бандінеллі у Львові
 Бандінеллі Анджело Маріа — генеральний поштмістр Речі Посполитої
 Бандінеллі Бартоломей (Баччіо) — відомий різьбяр з Флоренції, дід попереднього

Італійські прізвища